Yokohama:
 Иокогама — город в Японии;
 Yokohama Rubber Company — японская компания, производитель шин.
 Yokohama Kaidashi Kikou — манга.

См. также 
 Иокогама (значения)